Sint-Pietersinstituut (Gent)
 Sint-Pietersinstituut (Turnhout)